Reichssprache steht für:

 oberdeutsche Reichssprache, siehe Maximilianische Kanzleisprache
 norwegische Reichssprache, siehe Riksmål